Vývod v obecném významu označuje vyvedení, místo výtoku, původ či odvození, ve specializovaných významech pak například:

 Wolffův vývod – vylučovací orgán obratlovců v embryonální fázi vývoje
 Vývod tlustého střeva, laparoskopická kolonostomie – umělý vývod z tlustého střeva
 Konečník – přirozený vývod z tlustého střeva
 Kloaka – integrovaný vývod u některých obratlovců
 Vývod z dutiny břišní – umělý vývod pro peritoneální dialýzu
 Vývod močové trubice
 Ejakulační vývod – konečný úsek chámovodu
 Slzovod – vývod ze slzného váčku
 Žlučové vývody – vývody ze žlučníku
 Pin – vývod elektronické součástky
 Vývod elektřiny
 Kouřový vývod
 Úsudek – výsledek dedukce
 Vývod (genealogie), též vývod z předků – typ genealogické tabulky zobrazující vztah osoby k jejím předkům

Související články 
 Duktus